«Мыльные пузыри» (, 1906) — французский немой короткометражный художественный фильм Жоржа Мельеса.

Сюжет 
На сцену с кулисами и колосниками выходит фокусник. Лакей в ливрее приносит ему приспособления. Фокусник делает пируэты, потом выдувает мыльный пузырь, оказывающийся улыбающейся женской головкой. Во втором мыльном пузыре появляются и исчезают две женщины. Фокусник, забравшись в мыльный пузырь, улетает. Потом снова появляется и кланяется публике.

Художественные особенности 
«…Театральные условности соблюдены настолько, что название фильма написано на большом холсте, спущенном на сцену, как занавес, после третьего звонка…».

В ролях 
 Жорж Мельес — Фокусник

Источники

См. также 
 Путешествие на Луну (фильм, 1902)
 Большое ограбление поезда (фильм, 1903)
 Жизнь американского пожарного (фильм, 1902)

Короткометражные фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Фантастические фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Жоржа Мельеса
Фильмы Франции 1906 года